Mila – dawna jednostka długości o różnej wartości, zależnej od rejonu i okresu. Nazwa pochodzi z łac. mille – tysiąc. Początkowo mila oznaczała 1000 kroków podwójnych.

W Polsce w użyciu pozostała jedynie mila morska o długości 1,852 km. W krajach anglosaskich stosowana jest mila międzynarodowa = 1,609344 km, nazywana skrótowo .

Wybrane wielkości:
 mila morska = 10 kabli = 1,85166 km 
 mila polska = 7 wiorst, czyli 7,146 km, a od 1819 roku – 8,53431 km
 mila pruska = 7,53248 km
 mila rzymska = 1000 passus (kroków podwójnych) = 1,4815 km
 mila wrocławska = ok. 6,7 km

Porównanie 

Lista obejmuje też ligi, tłumaczone również jako mile. Ich długość mieści się między krótkimi zachodnioeuropejskimi i długimi północno-, środkowo- i wschodnioeuropejskimi milami.

Zobacz też 

 pozaukładowe jednostki miary
 układ SI

Przypisy 

Dawne jednostki długości